Lynn Kanuka-Williams (née en 1960), athlète canadienne
Lynn Williams (né en 1939), skipper américain
Lynn Williams (née en 1993), joueuse de soccer américaine